Meanwhile è l'album di esordio della band tedesca Celebrate the Nun, pubblicato nel 1990.

Tracce

Collegamenti esterni